Хоцеради () — село в районе Бенешов Среднечешском крае Чехии.

Расположено в исторической области Богемия в 13 км юго-западнее г. Бенешова, 20 км на юг от г. Влашим и 17 км северо-западнее г. Ржичани.

Включает административные части Хоцеради, Коморни Градек, Самехов, Влковец и Вестец.

История 
Впервые упоминается в 1250 году. В 1525 году по указу короля Чехии Людвика Ягеллонского здесь был построен деревянный мост на каменных основах через реку. Дальнейшая история села тесно связана с историей замка Коморни Градек. Рядом с замком находятся руины замка Чейханов, который упоминается в письменных источниках середины XIV-го века, разрушенного в XV-м веке. В непосредственной близости от замка до сих пор существует средневековая часовня.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хоцеради

Населённые пункты Среднечешского края